Manuel Alvarado puede referirse a:

 Manuel Alvarado e Hidalgo (1784-1836), sacerdote y político costarricense; 
 Manuel Alvarado y Barroeta (1820-1889), abogado y político costarricense;
 Manuel Antonio de Alvarado Escorza (1863-1930) mayor y guardaparque chileno;
 Manuel Alvarado Ortega (n. 1949), ingeniero e investigador colombiano;
 Manuel Antonio de Jesús Alvarado (1919-2011), educador musical y director de orquesta guatemalteco;
 Manuel Bernardo Alvarado (1948-2010), académico y educador en estudios de medios visuales británico-guatemalteco;
 Manuel Ramón Alvarado (1882-1953), ingeniero y político argentino.